Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in Noorwegen.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

Noorwegen
IJslandse